

Niemcy 
 Loitz – dzielnica Burg Stargard
 Loitz – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Łysomice

Zobacz też 
 Leutz
 Peenetal/Loitz